Невзлин — еврейская фамилия.

 Невзлин, Борис Исаакович (1945—2022) — советский и украинский электротехник.
 Невзлин, Леонид Борисович (род. 1959) — российско-израильский предприниматель.

См. также 
 Незлин